PAW Patrol : La Pat' Patrouille (2014- ), série télévisée d'animation canadienne réalisée par Keith Chapman.
 La Pat' Patrouille : Le Film (2021), film d'animation canado-américain réalisé par Cal Brunker.